Ха́ркань () — город в медье Баранья в Венгрии, расположенный в 25 км от города Печ.

Город занимает площадь 25,69 км², на которой проживает 3588 жителей.

Статус города с июля 1999 года. Окрестности города населены издревле, по археологическим данным обнаружено что здесь более тысячи лет назад жили, как гунны, так и авары, а название Harkan впервые упоминается в 1323 году.

Харкань — бальнеотерапевтический курорт лесостепной зоны на высоте 201 м, у подножия горы Тенкеш, расположенный в 250 км от Будапешта и 25 км к югу от г. Печ, в 8 км от границы с Хорватией. Данная местность южнее Балатона — Южно-Задунайский край славится мягким климатом. Славу курорту принесли сернистые воды и одна из известных лечебных купален.

Лечебный эффект воды Харкани был обнаружен в 1823 году. Граф Баттяни, владелец этой местности, построил первые купальни в 1828 году, позже появились более современные купальни.

Население

Города-побратимы

Примечания